ТПЕ — многозначная аббревиатура:
 ТПЕ — марка котельных агрегатов
 ТПЕ — термопластичный эластомер

См. также 
  — аббревиатура латиницей